Coma steht für:

 Coma (Unternehmen), deutsche Verbrauchermarktkette
 Coma (italienische Band), italienische Thrash-Metal-Band
 Coma (polnische Band), polnische Rockband
 Coma (1978), US-amerikanischer Thriller von Michael Crichton
 Coma (2019), russischer Science-Fiction-Film von Nikita Argunov
 Coma (2022), französischer Film von Bertrand Bonello
 Coma (Gattung), Pilzgattung der Phacidiaceae

Astronomie:
 Coma Berenices, Sternbild in der Umgebung des Himmelsäquators, siehe Haar der Berenike
 Coma-Bereniciden, Meteorstrom
 Coma-Galaxienhaufen, Ansammlung von Galaxien
 Coma-Superhaufen, Struktur von Galaxien

Personen:
 Marc Coma (* 1976), spanischer Endurorennfahrer

Siehe auch:
 Comma
 Koma (Begriffsklärung)